Niko steht für:

 eine Variante des Vornamens Nico
 Niko (Sänger), deutscher Popsänger
 die Hauptfigur des Animationsfilms Niko – Ein Rentier hebt ab

Siehe auch:
 Nico (Begriffsklärung)
 Nicod
 Nicot